Hrabica je příjmení, jež nosí více osobností:

 Miroslav Hrabica (* 1958) – stavební ing., práce o zdraví člověka a smyslu života
 Pavel Hrabica (* 1961) – PhDr., novinář a publicista, monografie, televizní dokumenty	
 Zdeněk Hrabica (1936–2022) – český spisovatel literatury faktu, publicista, novinář, politický pracovník a šéfredaktor